Longwave – onde lunghe, ovvero banda dello spettro elettromagnetico delimitata tra 148,5 e 283,5 kHz
 Longwave – gruppo musicale indie rock statunitense
 Long Wave – album di Jeff Lynne del 2012